Stan na 27 października 2013

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Taszkencie (Uzbekistan).

Ambasada RP w Królestwie Tajlandii w Bangkoku
szef placówki: Waldemar Dubaniowski (ambasador)
Strona Oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Phuket
 konsul honorowy: Anuwat Burapachaisri (język konsula tajski, angielski)
 Strona Oficjalna

Brak polskiej placówki dyplomatycznej. Brak stosunków dyplomatycznych między Polską a Tajwanem (Ambasada RP znajduje się w ChRL). Za opiekę konsularną i zagadnienia ekonomiczne odpowiada Warszawskie Biuro Handlowe w Tajpej.

Warszawskie Biuro Handlowe w Tajpej
 dyrektor generalny: Maciej Gaca
 Strona Oficjalna

Ambasada RP w Zjednoczonej Republice Tanzanii w Dar es Salaam. 

 szef placówki: Krzysztof Buzalski

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Dżakarcie (Indonezja).

Honorowy Konsulat Generalny RP w Dili
 konsul honorowy : Sakib Awan (język konsula angielski, portugalski, indonezyjski)

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Abudży (Nigeria).

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Canberze (Australia).

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Caracas (Wenezuela).

Konsulat Honorowy RP w Port-of-Spain
 konsul honorowy: David Lewis (język konsula angielski)

Ambasada RP w Republice Tunezyjskiej w Tunisie
szef placówki: Lidia Milka-Wieczorkiewicz (ambasador nadzwyczajny i pełnomocny)
Strona Oficjalna

Ambasada RP w Republice Turcji w Ankarze
szef placówki: Maciej Lang
Strona Oficjalna

Konsulat Generalny RP w Stambule
szef placówki: Joanna Pilecka (konsul generalny)
Strona Oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Antalyi
konsul honorowy: vacat

Konsulat Honorowy RP w Mersinie
konsul honorowy: Jan Taşçi (język konsula turecki, angielski, niemiecki, aramejski, arabski)

Brak polskiej placówki dyplomatycznej. Turkmenistan znajduje się we właściwości terytorialnej Ambasady RP w Baku (Azerbejdżan).

Brak placówki i stosunków dyplomatycznych. Najbliższa Ambasada RP znajduje się w Canberze (Australia).

Listy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych